Urano (mitologia) — deus da mitologia dos antigos gregos
Urano (planeta) — planeta do Sistema Solar
Monte Urano — uma comuna italiana
Urano Teixeira da Mata Bacelar — militar brasileiro

Desambiguação